Ел Капириљо има више значења:

 Ел Капириљо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капириљо, Капириљо Верде (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику